Fuerzas Armadas de Liberación Nacional ist der Name zweier Guerilla-Organisationen:
 in Venezuela, siehe Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Venezuela)
 in Puerto-Rico, siehe Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Puerto-Rico)